Tadeusz Wójcik (ur. 1923) – polski ekonomista
 Tadeusz Wójcik (ur. 1944) – polski polityk
 Tadeusz Wójcik – polski inżynier, dr hab.